

Personnalités 
 Elsa Lanchester, actrice anglaise
 Frederick Lanchester, ingénieur anglais
 Prix Frederick W. Lanchester
 John Lanchester, journaliste et romancier

Toponymes 
 Lanchester, un village et une paroisse civile anglais situé dans le comté de Durham

Autres 
 Lois de Lanchester, formules mathématiques
 Lanchester Mk 1/1*, pistolet mitrailleur
 Lanchester Motor Company, constructeur automobile disparu.

Homonymie de patronyme